Žernov può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Žernov – comune del distretto di Náchod, nella regione di Hradec Králové
Žernov – comune del distretto di Semily, nella regione di Liberec